Liga Europejska siatkarek 2014 – 6. edycja imprezy siatkarskiej odbywającej się w dniach 6 czerwca–19 lipca 2014 roku. W fazie grupowej wystąpiło 8 drużyn podzielonych na 2 grupy. Do finału awansowały najlepsze reprezentacje z każdej z grup, które rozegrały ze sobą dwumecz.

Uczestnicy

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 

 Wyniki spotkań 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 

 Wyniki spotkań 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Liga Europejska w piłce siatkowej
2014 w piłce siatkowej